

Fumetti 
 Casti – organizzazione immaginaria dei fumetti Marvel Comics

Persone 
 Giovanni Battista Casti (1724-1803) – poeta e librettista italiano
 Giuseppe Casti (1964) – politico italiano

Geografia

Svizzera 
 Casti – ex comune ora frazione di Casti-Wergenstein, comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)
 Casti – nome romancio di Tiefencastel, ex comune ora frazione di Albula, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)
 Casti-Wergenstein – comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)